Tetětice (deutsch Tetietitz) bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

Tetětice, Ortsteil von Počenice-Tetětice, Okres Kroměříž; siehe Tetětice (Počenice-Tetětice)
Tetětice, Ortsteil von Bezděkov u Klatov, Okres Klatovy
Počenice-Tetětice, Gemeinde im Okres Kroměříž